Astroscleridae är en familj av svampdjur. Astroscleridae ingår i ordningen Agelasida, klassen horn- och kiselsvampar, fylumet svampdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Astroscleridae 7 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Horn- och kiselsvampar
Astroscleridae